Alu steht für:

 Alu (Insel), eine Insel der Salomonen
 Alu (Äthiopien), ein Vulkan in Äthiopien
 Alu (Sulu), ein Vulkan auf der philippinischen Insel Mindanao, Provinz Sulu
 Alû, ein semitischer Nachtdämon
 (4104) Alu, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Alu-Sequenz, eine repetitive DNA-Sequenz im Genom von Primaten
 Aluminium, ein chemisches Element

Alu ist der Familienname folgender Personen:

 Bobby Alu, australischer Musiker
 Jeff T. Alu (* 1966), US-amerikanischer Musiker, Photograph, Grafikkünstler und Amateurastronom
 Aloysius Iyorgyer Katsina-Alu (1941–2018), nigerianischer Richter

alu steht für:

 ʻAreʻare (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache in den Salomonen

ALU steht für:

 Arbeitslosenunterstützung, eine ältere Bezeichnung für Arbeitslosengeld
 Arithmetisch-logische Einheit, elektronisches Rechenwerk, kommt in Prozessoren zum Einsatz
 Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, eine Universität in Freiburg im Breisgau
 Alula Airport (IATA-Code), Flugplatz von Aluula, Somalia
 Runen-Sequenz ALU, magische Inschrift
 SC Austria Lustenau, Fußballverein aus Vorarlberg

Siehe auch:

 Allu

ALU